Le nom  Ben Smith peut faire référence à :
 Ben Smith (1879-1964), homme politique britannique ;
 Ben Smith (né en 1984), un joueur australien de rugby à XIII ;
 Ben Smith (né en 1986), un joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Ben Smith (né en 1988), un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Voir aussi